Mary Barkas (1889-1959), médecin néo-zélandaise ;
 Vasílios Bárkas (1994-), gardien de but grec.

Barkas était la marque du constructeur automobile allemand .